Demeter Fragrance Library (DemeterFL, Inc.) — нью-йоркская компания-производитель парфюмерии, появившаяся в 1990-х годах.

Основателями марки являются два парфюмера — Кристофер Гейбл и Кристофер Брозиус. В настоящее время владельцем компании является Марк Креймс.

Demeter является основоположником моды на недорогие нишевые моноароматы с запахами винила, бананового фламбе, гигантской секвойи, коктейля «Секс на пляже», детской присыпки, лунной дорожки — за почти 20 лет работы в коллекции набралось больше 265 ароматов.

Все ароматы Demeter делятся на две линейки (в зависимости от концентрации): летучие одеколоны и туалетная вода «Demeter Naturals» с цветочными мотивами.

Вся продукция Demeter натуральна минимум на 95 %: спиртовую основу делают из переработанной кукурузы, ничего не тестируют на животных и не используют красителей.

Обладатели серии наград FiFi Awards:
 Мужской аромат Года — Вне продаж
 2001 — Demeter Sugar Cane
 2000 — Snow

 Женский аромат года — Нишевый (Women’s Fragrance of the Year — Nouveau Niche)
 2001 — Demeter Sugar Cane
 2000 — Snow

Примечания

Ссылки 
 
 Linda Sharkey The perfume you always wanted: Dirt, earthworms and gin & tonic scents  The Independent, 02.09.2014
 Leanne Delap Perfume makers Demeter have a wide range of classic single note scents to choose from. The Star, 02.10.2012

Производители косметики и парфюмерии США